V.League Top Match 2010 – torneo pallavolistico femminile
V.League Top Match 2010 – torneo pallavolistico maschile